Антон Аверкамп (; 1861—1934) — голландский , , , хормейстер,  и .

Биография 
Антон Аверкамп родился 18 февраля 1861 года в Голландии в местечке , в семье старшего учителя Йоханнеса Теодоруса Аверкампа и Анны Катарины Марии Нойхуйс. Композитор Даниэль де Ланж обратил внимание на талантливые возможности юного дарования и впоследствии преподавал Аверкампу в течение четырёх лет.

Детство провёл в городе Амстердаме. Закончил коммерческое училище, но тяга к музыке оказалась сильней. В 1879 году он стал студентом  у которого изучал игру фортепиано и теорию музыки. Начиная с 1883 года стал заниматься у Фридриха Киля в Берлинской высшей школе музыки. Через год он переехал в Мюнхен, где продолжил занятия с Йозефом Райнбергером.

В 1886 году он вернулся на родину и поселился в столице. Он устроился на работу в музыкальной школе Амстердама, где преподавал сольное и хоровое пения. Одновременно с этим на протяжении двух лет, Аверкамп сам брал уроки пения у Йоханнеса Мессарта.

С 1890 года стал дирижёром собственного хора (а капелла), с которым давал концерты составленные из произведений старинной музыки. Под его руководством хор вскоре приобрёл мировую известность.

С 1898 по 1910 год он выступал в роли музыкального критика в еженедельнике , который издается и в настоящее время.

В 1903 году он открыл свою собственную школу пения. С 1919 по 1933 год он занимал пост директора в музыкальной школе города Утрехта.

Как композитор Аверкамп написал несколько произведений для оркестра, скрипичную сонату, романсы и ряд других сочинений.

Антон Аверкамп умер 1 июня 1934 года в Бюссюме.

Примечания

Литература 
 Музыкальный словарь Гроува

Ссылки 
 Biographisches Wörterbuch der Niederlande: 1880—2000.